Мыс Гвоздева — название ряда географических объектов:

 Мыс Гвоздева — мыс на восточном побережье острова Сахалин;
 Мыс Гвоздева — старое название мыса Принца Уэльского (крайняя западная материковая точка Северной Америки).

См. также 
 Гвоздев, Михаил Спиридонович